Stavrochóri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Stavrochóri (ort i Grekland, Epirus), Nomós Prevézis, 
 Stavrochóri (ort i Grekland, Kreta), Nomós Lasithíou, 
 Stavrochóri (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar